4 miejscowości w Polsce: 
 Roszkowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Roszkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza 
 Roszkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna 
 Roszkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin
1 historyczna miejscowość:
 Roszkowice – nieistniejąca kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin